«Полицейские» () — немой короткометражный фильм Бастера Китона.

Сюжет 
Молодой человек ищет взаимности у дочери мэра, но она согласна иметь с ним дело только если он станет крупным бизнесменом. На пути к своей цели молодой человек попадает в немилость сразу у всех полицейских Лос-Анджелеса во время парада и вынужден спасаться бегством. В конце фильма ему удаётся запереть всех полицейских в здании Департамента, но, так и не добившись взаимности у возлюбленной, сдаётся в руки правосудия.

В ролях 
 Бастер Китон — молодой человек
 Джо Робертс — шеф полиции
 Вирджиния Фокс — дочь мэра

Ссылки 
  
  

Кинокомедии США
Немые фильмы США
Национальный реестр фильмов
Фильмы США 1922 года
Фильмы Эдварда Клайна